Aspiration kan syfta på:

 aspiration (fonetik) ‒ ett lätt brus före eller efter ett konsonantljud
 aspiration (medicin) ‒ föda, hamnar i luftstrupen istället för i matstrupen